Antholaimus är ett släkte av rundmaskar. Antholaimus ingår i familjen Carcharolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Antholaimus